Die 1. deild karla 2012 war die 58. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 12. Mai und endete am 22. September 2012.  Neben Meister Þór Akureyri stieg auch der Zweitplatzierte UMF Víkingur auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2012 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2012 rsssf.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012